I Wanna Be Loved (Elvis Costello)
 I Wanna Be Loved (lied) - lied met muziek van Johnny Green en teksten van Edward Heyman en Billy Rose. Gepubliceerd  in 1933 en uitgevoerd door vele artiesten
 I Wanna Be Loved (Ricky Nelson)